Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2007 odbyły się w dniach 23 - 24 lutego 2007 w niemieckim Königssee. Była to 13. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 43 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2007 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie